Het Geheim (Dawn 1), deel 1 van de Dawn-serie van Virginia Andrews;
 Het Geheim (film), een familiefilm van Joram Lürsen uit 2010;
 Het geheim (boek), een roman van Anna Enquist uit 1997;
 Het geheim (lied), een single van Loek Beernink (als Het Huis Anubis-personage Nienke).